Blumenkübel steht für:
 Pflanzkübel, Behältnis für Pflanzen im öffentlichen Raum
 Blumentopf, Behältnis für Pflanzen
 Blumenkübel (Internet-Phänomen), Internet-Phänomen ausgelöst durch die Zerstörung eines Blumenkübels in Neuenkirchen 2010